Senta steht für:

 Senta, Stadt in Serbien
 Senta (Vorname)
 (550) Senta, Asteroid des Hauptgürtels
 Senta (Gattung), Gattung von Motten der Familie der Eulenfalter